Le stade Emmanuel-Courat, également connu sous le nom complet de stade municipal Emmanuel-Courat, est un stade de football guyanais, situé à Tonate, bourg de la commune de Macouria, dans l'arrondissement de Cayenne.

Le stade, doté de  places et inauguré en 1995, sert d'enceinte à domicile pour l'équipe de football de l'Union sportive de Macouria.

Histoire

Installations

Événements

Notes et références 

Équipement sportif achevé en 1995
Stade multifonction en France
Stade de football en Guyane
Stade portant le nom d'une personnalité